Russian Touring Car Championship (RTCC) или Гран При RTCC — это профессиональный кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам. Статус соревнований —Чемпионат России, Кубок России, гоночная серия создана в 2004

III Этап Чемпионата России в зачетных группах "Туринг", "Туринг-Лайт"  								
III Этап Кубка России в зачетных группах "Национальный", "Супер-Продакшн"

Третий этап состоялся 3 июля на стационарной кольцевой гоночной трассе "Нижегородское кольцо" в 22 км от Нижнего Новгорода и в 5 км от Богородск. 

Основные характеристики:
Длина трассы — 3222 м
Самая длинная прямая — 400 м; прямая для дрэг-рейсинга — 805 м
Минимальная ширина — 12 м
Максимальная ширина — 16 м
Покрытие — асфальт/асфальтобетон
Максимальная расчётная скорость на стартовой прямой — 233 км/ч
Средняя расчётная скорость круга — 132 км/ч
Направление движения — по часовой стрелке
Количество поворотов — 15

Расписание мероприятия

Стоимость билетов 

 300 руб. - на трибуны,
 500 руб. в паддок ,
 3500 руб.Paddock-lounge.

Зачетная группа: Объединенный 1600 - Квалификация 1 

	
				
 21 Кальманович Павел +5мест п2..8 Правила поведения водителей на трассе

Зачетная группа: Объединенный 1600 - Квалификация 2

Зачетная группа: Объединенный 1600 Гонка 1

Зачетная группа: Объединенный 2000,Квалификация часть 1

Зачетная группа: Объединенный 2000,Квалификация часть 2

Зачётная группа «Супер-Продакшн» 

На 3 этапе в «Супер-Продакшне» вместе со всеми стартует директор «Нижегородского кольца», Вадим Баханов на Honda Civic Type-R. Результаты пилота – 4 место в первой гонке и 5 во второй. На старт впервые за сезон выходит спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Львов, Гроза застает во время первой гонки объединенный двухлитровый заезд, но никто из пилотов «Супер-Продакшна», в отличие от «Туринга», машины серьёзно не повреждал. Пьедестал делят между собой , Виктор Козанков и Андрей Артюшин. 
Во время прогревочного круга второй гонки сходит с дистанции Владимир Черевань – пилот не справился с управлением и попал в грязевую ловушку на обочине. На пьедестал поднялись Виктор Козанков, Андрей Артюшин и Михаил Засадыч.

Абсолютный личный зачёт «Туринг» 

Двухлитровый «Туринг» больше всего пострадал во время грозового этапа в Нижнем Новгороде, который надолго запомнится зрителям и гостям RTCC. Утром 3 июля над трассой «Нижегородское кольцо» сияло жаркое летнее солнце, и ничто не предвещало беды. Объединенный двухлитровый заезд вышел на старт на сликах. Во время прогревочного круга на горизонте показались грозовые тучи, но судьи приняли решение не останавливать гонку. С первых же минут заезда развернулась драматичная борьба между Михаилом Уховым, Александром Фроловым, Сергеем Рябовым, Олегом Квиткой и Дмитрием Добровольским. Когда Фролов вырвался на крутом повороте на первое место, за его спиной столкнулись Ухов и Добровольский. Машина первого повреждена так сильно, что пилоту приходится прекратить участие в гонке.
На этом неприятности не закончились. Через несколько минут на трассу обрушился ливень с грозой и шквальным ветром. Фролов пересек пит-лейн одним из первых, Олег Квитка и Сергей Рябов продолжили гонку. Пилотам приходилось ехать практически вслепую.
На 10 круге (70% гонки), едва проехав стартовую прямую, врезался в ограждения лидер Фролов. Сразу же после этого на трассе показались красные флаги судей – было принято решение остановить гонку, засчитав результаты по 9 кругам. Еще долго в судейской пилоты, недовольные потерей автомобилей пытались оспорить решение руководителя гонки и её результаты. Первое место досталось в итоге Фролову, второе – Квитке, третье – Рябову.
Во второй гонке Фролов вышел на старт на автомобиле Владимира Стрельченко, который не присутствовал на 3 этапе. Позже ТНК Racing Team подала апелляцию, сочтя уступку судей непозволительной, но протест был отклонен. Места на пьедестале заняли Фролов, Ухов и Максим Попов. Бронза Попова стала единственным призом пилота за весь сезон..

Абсолютный зачёт «Туринг-Лайт» 
В Нижнем Новгороде к RTCC присоединился Александр Кобенко, директор АвтоВаза по экономике, который дебютировал в RTCC в этом сезоне. Результаты пилота – 13 место в первой гонке и 14 во второй. Нижегородский пилот Алексей Волков, дебютировавший в «Туринг-Лайте» в 2010, также принял участие в 3 этапе, финишировав шестым и восьмым. Из-за технических неполадок не стартует приехавший в Нижний Новгород Илья Рыжанушкин.
В первой гонке уверенно лидируют партнеры по команде Александр Сотников и Михаил Грачев. На третьем месте – Сергей Нуждин. После заноса и схода с трассы последнего бронзу получает Михаил Митяев. Гонку не заканчивает Владислав Кузьмин: после заноса пилота выбрасывает на обочину.

Вторая гонка этапа богата на сходы и аварии: в результате столкновения фавориты заезда Сергей Нуждин и Михаил Грачев финишируют на трех колесах, лишившись пьедестала. Выигрывают заезд Сотников, Шульмейстер и Кальманович. Для 22-летнего Павла Кальмановича, дебютировавшего в «Туринг-Лайте» в 2010, бронза на 3 этапе стала первой победой сезона в RTCC. 
После 3 этапа чемпионат покидают Владислав Кузьмин и Юрий Овчаров (оба – личный зачет).

Зачётная группа «Национальный» 

На «Нижегородском кольце» пилоты боролись не только друг с другом, но и со стихией: не все автомобили выдержали встречи с огромными лужами на обочине, которые образовались после обрушившегося на RTCC шторма. Первый заезд вывел из строя Владислава Кубасова, которого один из фотографов успел заснять прогуливающимся после схода по бескрайнему ромашковому полю. На вторую гонку пилот выйти так и не смог – Жигули пострадали слишком сильно. Этап сложился неудачно и для фаворита сезона Михаила Малеева (10 место в первой гонке, 6 во второй) – подвели настройки автомобиля. Начиная с Нижнего Новгорода к RTCC в классе «Национальный» присоединились тольяттинец Алексей Чабан из Lada Sport Racing (8 и 4 места в гонках уикенда) и Дамир Ионин (Кстово, личный зачет) на Lada Kalina, который стал девятым в первой гонке и седьмым во второй. 
Пьедестал в первой гонке поделили между собой Вадим Мещеряков, Наталья Гольцова и Василий Мезенцев, во второй призеры остались те же, только поменялись местами: первым пришел Василий Мезенцев, вторым – Вадим Мещеряков, третьей – Наталья Гольцова, для которой этот этап стал самым знаменательным и удачным за весь сезон.

Примечания 

Сезон 2011 RTCC
Июль 2011 года
События 3 июля
Спортивные соревнования в Нижегородской области